El Torneig de Pequín 2010, oficialment conegut com a China Open 2010, és un esdeveniment de tennis masculí i femení disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP i als Premier Tournaments de la WTA. La 12a edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 10 d'octubre del 2010 a l'Olympic Green Tennis Center de Pequín, Xina.

La tennista danesa Caroline Wozniacki va guanyar el sisè títol de la temporada que li va permetre arribar al número 1 del rànquing WTA per primera ocasió en la seva carrera després de la victòria en tercera ronda. El serbi Novak Đoković va defensar el títol aconseguit en la passada edició. Els germans Bob i Mike Bryan van aconseguir el desè títol de la temporada, destacant el 10 de 10 en finals durant l'any.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2010
ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010